Сапли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сапли, Итан (род. 1976) — американский актёр.
 Сапли, Марион (более известна как Марион Мартин; 1909—1985) — американская актриса.